Кардарелли () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Амос Кардарелли (род. 1930) — итальянский футболист.
 Антонио Кардарелли (1831—1927) — итальянский медик и политик.
 Винченцо Кардарелли (1887—1959) — итальянский поэт и писатель.